Ива́н Алексе́евич Кузнецо́в:

 Кузнецов, Иван Алексеевич (1897—1983) — участник Первой мировой войны, депутат Верховного Совета СССР.
 Кузнецов, Иван Алексеевич (1922—1944) — младший лейтенант, Герой Советского Союза
 Кузнецов, Иван Алексеевич (1921—1946) — ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.